Wang Yan (899-926), empereur chinois de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes
Wang Yan (1971-), athlète chinoise
Wang Yan (1974-), coureuse cycliste chinoise
Wang Yan (1991-), footballeuse chinoise
Wang Yan (1999-), gymnaste artistique chinoise